Persona que fa o arranja pous.
 Persona que buida la fossa sèptica o pou mort.